Список дипломатических миссий Сан-Томе и Принсипи — дипломатические представительства республики Сан-Томе и Принсипи имеются в 5 странах Европы, Азии и Африки.

Список дипломатических миссий Сан-Томе и Принсипи (без почётных консульств):

Африка 
  Ангола
 Луанда (посольство)
  Габон
 Либревиль (посольство)

Европа 
  Бельгия
 Брюссель (посольство)
  Португалия
 Лиссабон (посольство)

Азия 
  Тайвань
 Тайбэй (посольство)

Международные организации 
 Брюссель — при ЕС
 Лиссабон — при Содружестве португалоязычных стран
 Нью-Йорк — при ООН

Политика Сан-Томе и Принсипи
Сан-Томе